Aleppo Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Aleppo Township (Allegheny County, Pennsylvania)
 Aleppo Township (Greene County, Pennsylvania)